XZB – codice aeroportuale IATA della stazione ferroviaria di Casselman (Ontario) (Canada)